Rana typhonia est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Rana typhonia Linnaeus, 1758 est synonyme de Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) 
Rana typhonia Daudin, 1802 est synonyme de Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae
Hylinae